Dean Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 Dean Island (Wunnummin Lake), im Wunnummin Lake in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Dean Island (Arkansas)
 Dean Island (Maine)
 Dean Island (Massachusetts)
 Dean Island (Michigan)
 Dean Island (North Carolina)
 Dean Island (Vermont)

in der Antarktis:
 Dean Island, siehe Dean-Insel